Okręty US Navy o nazwie USS "McDermut", pochodzącej od Davida McDermuta:

Pierwszy "McDermut" (DD-262) był niszczycielem typu Clemson, który wszedł do służby w 1919 i został wycofany w 1929.
Drugi "McDermut" (DD-677) był niszczycielem typu Fletcher, który był w służbie w latach 1943-1963.

McDermut